Тип «Мурасамэ» может относиться к двум сериям эсминцев Морских сил самообороны Японии:
 Эскадренные миноносцы типа «Мурасамэ» (1958) — серия из трёх эсминцев, построенных в 1950-х годах
 Эскадренные миноносцы типа «Мурасамэ» (1994) — серия из девяти эсминцев УРО, построенных в 1990-х — 2000-х годах